Die Abfahrt der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1956 wurde am 1. Februar auf der Canalone Tofana ausgetragen.

Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 502 Meter und war 1,552 Kilometer lang. Olympiasiegerin wurde Madeleine Berthod aus der Schweiz, vor ihrer Landsfrau Frieda Dänzer und der Kanadierin Lucille Wheeler.

Ergebnisse 
Mittwoch, 1. Februar 1956

Das Rennen startete um 11:30 Uhr (UTC+1).  Die Temperatur am Start betrug −8 °C und die Pistenverhältnisse waren hart.

Abfahrt (Frauen)